Ghost in the Shell bezeichnet:

 Ghost in the Shell, Manga von Masamune Shirow
 Ghost in the Shell (Anime), Anime von Mamoru Oshii
 Ghost in the Shell (2017), amerikanischer Spielfilm von Rupert Sanders